Кунунарра () — город на северо-западе Австралии, на территории штата Западная Австралия. Является административным центром графства Уиндем-Ист-Кимберли.

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части штата, в холмистой местности, на правом берегу реки Орд, вблизи границы с Северной территорией. Абсолютная высота — 51 метр над уровнем моря.
Кунунарра расположена на расстоянии приблизительно 2200 километров к северо-востоку от Перта, административного центра штата. К востоку от города расположена территория национального парка .

Климат

Демография 
По данным переписи 2011 года численность населения Кунунарры составляла 4574 человек.
Динамика численности населения города по годам:

По данным переписи 2006 года в городе проживало 3748 человек, из которых мужчины составляли 51,4 %, женщины — соответственно 48,6 %. 26,5 % горожан являлись представителями коренного населения Австралии (при общеавстралийском показателе 2,3 %).
Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2006 года распределилось следующим образом: 24,3 % — жители младше 14 лет, 14,3 % — между 15 и 24 годами, 49,4 % — от 25 до 54 лет, 8,4 % — от 55 до 64 лет и 3,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составлял 31 год. Перепись также показала, что 10,3 % горожан родились за пределами Австралии, а 5,7 % являлись гражданами других государств. Великобритания является родиной для 2,8 % жителей города, далее следуют Новая Зеландия (1,9 %), ЮАР (0,7 %), Германия (0,6 %) и Нидерланды (0,5 %). Для большинства жителей Кунунарры родным языком является английский; многие знают также австралийские (миривунг, китья, тяру), немецкий и нидерландский языки.
Перепись населения 2006 года показала, что в конфессиональной структуре населения 23,5 % составляют католики. На втором месте стоит группа, относящая себя к атеистам — 22,3 %, далее идут англикане — 13,5 %, представители Объединённой церкви — 4,7 % и представители других протестантских церквей — 3 %.

Транспорт 
К западу от города расположен одноимённый аэропорт. Также через город проходит автомагистраль M1, соединяющая все значимые города Австралии.

Примечания 

Города Западной Австралии